Пётр Александрович Шумский () — советский учёный, один из основателей советской школы гляциологии, исследователь Арктики и Антарктики. Доктор географических наук.

Биография 
Ещё во время обучения на географическом факультете Ленинградского университета при прохождении производственной практики уехал в экспедицию на острова Де-Лонга, где попал на вынужденную зимовку в 1937—1938 годах. Далее было участие в начальной стадии дрейфа «Георгия Седова».

После окончания университета по распределению отработал год учителем в сельской школе.

В годы Великой Отечественной войны работал геологом в экспедиции на Памире, занимался поисками пьезо-оптического сырья.

С 1945 по 1947 год учился в аспирантуре Ленинградского университета и работал научным сотрудником Всесоюзного арктического института. За представленную как кандидатская диссертацию «Современное оледенение Советской Арктики» ему была присвоена степень доктора географических наук (1947). Диссертация была напечатана отдельной монографией.

Принимал участие в экспедициях по Кольскому полуострову, на Новую Землю, в 1947—1948 годах зимовал на Земле Франца-Иосифа.

С 1950 года работал в Институте мерзлотоведення АН СССР, в 1952—1953 годах П. А. Шумский возглавлял гляциологический отряд экспедиции Института, изучал подземные льды и строение мёрзлых пород в долинах якутских рек Яны и Индигирки.

В 1954 году работал на советской дрейфующей станции «Северный полюс-3», затем на станции «Северный полюс-7». Изучал строение морского льда Северного Ледовитого океана, обследовал ледниковые купола Северной Земли и, повторно, Земли Франца-Иосифа.

В 1955—1957 годах принимал участие в работе I советской антарктической экспедиции в качестве научного консультанта, первым из советских людей ступил на лёд Антарктиды (1956). В 1957—1958 годах возглавлял гляциологический отряд II советской антарктической экспедиции. Возглавлял санно-тракторный поезд в центральные районы Антарктиды. Член КПСС с 1957 года.

В 1958—1963 года — директор Института мерзлотоведения имени В. А. Обручева АН СССР.

В 1960-х годах разработал методику приближенного определения скорости изменения толщины центральных районов Антарктиды по скорости деформации на поверхности; для решения этой проблемы организовал в 1964 году советско-французский отряд и сам принимал участие в походе до Южного геомагнитного полюса. Избирался президентом Международной комиссии снега и льда (1960—1963).

С 1 января 1971 года по 31 марта 1987 года сотрудничал в Институте механики МГУ.

Скончался после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды и почетные звания 
 орден Трудового Красного Знамени;
 Заслуженный деятель науки РСФСР;
 лауреат Государственной премии СССР (1970, за создание «Атласа Арктики»);
 Почётный полярник (1949);
 медали.
 Почётный доктор Мак-Гильского университета.

Основные труды 
 Шумский П. А. «Современное оледенение Советской Арктики». // «Вопросы географии», М.: ОГИЗ, 1949.
 Шумский П.А. Основы структурного ледоведения - М.: Изд-во АН СССР, 1955
 Шумский П. А. «Очерк истории исследования подземных льдов». / АН СССР, Северо-Восточное от. Ин-ту мерзлотоведення им. В. А. Обручева. — Якутск: Якуткнигоиздат, 1959.
 Красс М. С., Шумский П. А. «Динамика и тепловой режим ледников». — М.: Наука, 1983.
 Соломатин В. И., Попов А. И., Шумский П. А. «Петрогенез подземных льдов». — Наука, Сибирское отд., 1986.

Память 
Именем П. А. Шумского названы ледники на Земле Франца-Иосифа и в Джунгарском Алатау.

Примечания

Ссылка 
 Русские путешественники и мореплаватели: Шумский Петр Александрович, гляциолог, полярный исследователь . 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Гляциологи России
Исследователи Антарктики
Исследователи Арктики
Сотрудники НИИ механики МГУ
Похороненные на Ваганьковском кладбище